Romang (Argentinië), plaats in Argentinië
 Romang (eiland), Indonesisch eiland